

Personnalités 

 Joaquín Chapaprieta y Torregrosa (1871-1951), est un homme d'État espagnol, ministre, président du Conseil des ministres ;
 José Torregrosa (1904-1986), footballeur espagnol ;
 María Isabel Sánchez Torregrosa (née en 1979), femme politique espagnole, sénatrice d'Almería. 
  (1933-1985), auteur espagnol de bande dessinée.

Voir aussi